Bravo est un nom commun et un nom propre, qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Bravo (1945-), homme d'affaires français ;
 Alejandra Bravo de la Parra (1961-), biochimiste mexicaine ;
 Alfredo Molano Bravo (1944-2019), sociologue, journaliste et écrivain colombien ;
 Cecco Bravo (1601-1661), peintre italien ;
 Christine Bravo (1956-), animatrice de télévision, chroniqueuse radio, auteure française ;
 Ciara Bravo (1997-), actrice américaine ;
 
 Daniel Bravo (1963-), footballeur français ;
 Daniel Bravo (1973-), musicien français ;
 , joueur de cricket trinidadien ;
 Dino Bravo (1949–1993), catcheur italo-canadien ;
 Douglas Bravo (1932-2021), homme politique vénézuélien ;
 Dwayne Bravo (1983-), joueur de cricket trinidadien ;
 Edison Bravo (1992-), coureur cycliste chilien ;
 Émile Bravo (1964–), auteur de bande dessinée et illustrateur français ;
 Felisa Martín Bravo (1898-1979), physicienne espagnole;
 Garikoitz Bravo (1989–), coureur cycliste espagnol ;
 Humberto Rafael Bravo (1952–), footballeur argentin ;
 Jacques Bravo (1943–2019), homme politique français ; 
 Janicza Bravo (1981-), réalisatrice américaine ; 
 Jorge Bravo (1967–), coureur cycliste uruguayen ;
 José de Torres y Martínez Bravo (1670–1738), compositeur et musicien espagnol ;
 Juan Bravo (1483–1521), noble espagnol ;
 Juan Bravo Murillo (1803–1873), homme politique espagnol ;
 Lola Álvarez Bravo (née Dolores Martinez de Anda, 1907-1993), photographe mexicaine
 Luis González Bravo (1811–1871), journaliste et homme politique espagnol ;
 Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), photographe mexicain.
 Maria Bravo (1967–), actrice espagnole ;
 , producteur automobile français ;
 Nicolás Bravo (1786–1854), général, président du Mexique à trois reprises ;
 Nino Bravo (1944–1973), chanteur espagnol ;
 Omar Bravo (1980–), footballeur mexicain ;
 Raúl Bravo (1981–), footballeur espagnol ;
 Rubén Bravo (1923–1977), footballeur argentin ;
 Sergio Bravo (1927–), footballeur mexicain ;
 Soledad Bravo (1943–), chanteuse vénézuélienne ;
 Wilmen Bravo (1985–), coureur cycliste vénézuélien.

Pseudonyme 

 Chuy Bravo, (1956-2019), acteur et humoriste américain.

Arts et médias

Arts visuels 
 BRAVO, le Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario.

Musique 
 , opéra de Saverio Mercadante ;
Bravo , groupe musical espagnol.
Bravo, groupe de rock 'n' roll russe.

Cinéma 
 Fort Bravo, western de John Sturges ;
 Rio Bravo, western de Howard Hawks ;
 Johnny Bravo, série d'animation américaine créée pour la télévision ;
 Girls Bravo, manga et série animée.

Périodiques 

 Bravo !, hebdomadaire de bande dessinée belge, publié de 1936 à 1951 ;
 , hebdomadaire allemand pour la jeunesse, publié de 1956 à aujourd'hui. Il se caractérise par la rubrique du , créée en 1969, qui répond aux questions envoyées par les jeunes sur la sexualité et l'adolescence en général ;
 , ancien magazine roumain, version du précédent ;
 El Bravo, mensuel français (1977–1987).

Télévision 
 Bravo, chaîne de télévision britannique ;
 Bravo, chaîne de télévision américaine ;
 Bravo, chaîne de télévision canadienne, fondée comme version de la précédente.

Alphabet 
 Bravo, lettre B dans l'alphabet radio de l'OACI.

Économie 
 Bravó, ancienne enseigne française de supermarchés ;
 Bravo, nom de marque dans certains pays de produits contenant du chlorothalonil.

Technologie

Armement 
 Castle Bravo, la plus puissante des  testées par les États-Unis.

Automobile 
 Bravo, une automobile allemande construite en 1921 ;
 , voiture brésilienne ;
 Bravo, berline compacte de Fiat (il a aussi existé une Fiat Bravo/Brava I).

Industrie pétrolière 
 Bravo, plate-forme d'un champ pétrolier qui explosa le .

Informatique 
 , le premier traitement de texte WYSIWYG ;
 , application utilisée dans des jeux de hasard.

Marine 
 , nom donné par l'OTAN à une classe de sous-marins militaires soviétiques.

Politique 
 Opération Bravo, dans l'histoire du Sud-Viêt Nam.

Secours 
 BRAVO, un service d'ambulances gratuit à New York.

Toponymie 

 Rio Bravo, autre nom du fleuve Río Grande ;
 Bravo, dans la municipalité de Santiago de Cuba ;
 Bravo, ancien point de contrôle à l'intérieur de Berlin.

Distinctions 
 Bravo Otto, prix décerné par les jeunes lecteurs du magazine allemand Bravo ;
 Bravo Awards, ancien nom des ALMA Awards ;
 Bravo, trophée italien pour les jeunes footballeurs.
 Bravo (sauvage) désigne la combattivité de l'animal dans le monde de la tauromachie.

Voir aussi 

 
 Costa Brava